Ефратово — деревня в Троснянском районе Орловской области. Входит в состав Троснянского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Ефратово находится в юго-восточной части области на Среднерусской возвышенности.

 Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Троснянского района